Erpeldange kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Erpeldange-sur-Sûre, Canton de Diekirch, 
 Erpeldange-lez-Bous, ort, Grevenmacher, 
 Erpeldange-lès-Wiltz, ort, Diekirch,